{{Кинематографист
 |имя                  = Баррет Оливер
 |оригинал имени       = 
 |имя при рождении     = Баррет Спенсер ОливерBarret Spencer Oliver
 |профессия            = ребёнок-
 |годы активности      = 1981—1989 (актёр)
 |награды              = «Сатурн» (1986)
}}
Ба́ррет О́ливер (; ) — американский фотограф и бывший ребёнок-актёр.

 Биография 

Баррет Оливер родился 24 августа 1973 года в Лос-Анджелесе. Мать — Кэти, отец — Кент, старший брат — Кайл.

Оливер начал сниматься в кино в возрасте восьми лет, так как чуть ранее себя на этом поприще попробовал брат Кайл. Продюсером мальчиков выступила их мать. Карьера Кайла не имела развития: он получил лишь три маленькие теле-роли в 1978 и 1982 годах, а вот Баррета ждал больший успех. Его первой ролью стало участие в одном эпизоде сериала , но наиболее зрителям он запомнился исполнением главной роли в ленте «Бесконечная история». Оливер продолжил сниматься до шестнадцатилетнего возраста, а затем оставил кинематограф, вступив в Церковь саентологии. В возрасте девятнадцати лет женился на своей подруге по вере, как это принято в , но позднее развёлся с ней.

 Оливер работает фотографом, специализируясь на фото XIX века, изучая коллодионные процессы и вудберитипию: его работы пользуются успехом, выставляются в музеях и на выставках, используются в кино. В 2007 году Оливер опубликовал свою книгу A History of the Woodburytype 1984 — Приглашение в Ад / Invitation to Hell — Робби Уинслоу
 1984 —  / Highway to Heaven — Артур Нили (в одном эпизоде)
 1984 — Франкенвини / Frankenweenie — Виктор Франкенштейн
  —  / D.A.R.Y.L. — Дэрил, киборг
 1985 — Кокон / Cocoon — Дэвид
  — Сумеречная зона / The Twilight Zone — Джорджи (серия «Бабуля»)
  — Кокон: Возвращение / Cocoon: The Return — Дэвид
  —  / Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills — Вилли Саравиан, сексуально озабоченный инвалид

 Примечания 

 Ссылки 
 Биография Баррета Оливера на сайте netglimse.com
 «Архив Баррета Оливера»   на сайте blogspot.ru
 Энтони Ланлуа. Баррет Оливер на сайте thehollywoodnews.com'' (архивировано)

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Сатурн»